EAPA steht für

 Eurasisches Patentamt, Organ der Eurasischen Patentorganisation
 Verband der europäischen Asphaltindustrie, siehe Deutscher Asphaltverband  
 European Association of Psychologiccal Assessment
 EAPA Sociedade Agropecuária de Angola, Fluggesellschaft in Angola 

EAPA